Fin de siècle est une marque commerciale pour un fromage créé dans le Pays de Bray à une date inconnue et auquel un commerçant-fromager parisien, Henri Androuët, a donné son nom.

C’est un fromage double crème à base de lait de vache, à croûte blanche avec des affleurements plus jaunes, de 72 % de matières grasses, d’un poids moyen de 225 grammes, qui se présente sous forme d’un cylindre de 9,5 cm de diamètre.

Notes et références

Source 
 Pierre Androuët, Guide du fromage, Paris, Stock, 1971, 317.

Marque de fromage en France
Fromage au lait de vache
Gastronomie en Normandie
Fromage de la Seine-Maritime